«Мавка: Лесная песня» () — украинский ЗD-мультфильм по мотивам драмы-феерии «Лесная песня» и образов народной мифологии. Премьера на Украине запланирована на 2 марта 2023 года.

Синопсис 
Безграничные украинские леса давно скрывают множество тайн и загадок. Здесь, среди вековых деревьев, живут необычные мифические существа, которые охраняют свой невидимый человеческому глазу мир.

Мавка — очаровательная лесная нимфа. Её главным призванием является защита Леса и его Сердца — источники самой жизни — от любых посягательств, в том числе и людей.

Лукаш — обычный сельский парень, увлекающийся музыкой, весь свой талант вкладывает в игру на свирели. Именно благодаря музыке парня случается чудо: Мавка и Лукаш встречаются и влюбляются друг в друга.

Их союз и так почти невозможен, однако препятствий становится ещё больше, когда в селе появляется корыстная и мощная Калина. Неподалеку от Леса она строит лесопилку, что является лишь прикрытием её истинной цели — добраться до Сердца Леса. Калина знает, что ключ к нему — Мавка, в сердце которой уже поселилась любовь и сделала её уязвимой. Чтобы использовать Мавку, Калина выбирает своим орудием влюблённого Лукаша и крестьян, души которых наполняет злобой и страхом.

Смогут Мавка и Лукаш защитить свои чувства? Способна Мавка спасти Лес и свою любовь? Сделает ли каждый из двух влюблённых правильный выбор?

Производство 
В сентябре 2015 пресс-служба компании Film.UA Group заявила о начале производства полнометражного мультфильма по мотивам классического произведения — «Лесной песни». Первоначально предполагалось, что сценарий для ленты напишет известная российская сценарная группа «Сахар». Однако конечный выбор всё же пал на Ярослава Войцешека. В декабре 2016 года мультфильм «Мавка. Лесная песня» стал победителем 9-го конкурсного отбора Госкино. Проект отметили одним из самых высоких баллов (41,67) среди 88 проектов-финалистов. Было заключено соглашение со студией Анимаград о предоставлении частичного государственного финансирования на сумму 24,5 миллионов гривен, что составляет около 30 % от общего бюджета мультфильма. В марте 2017 продюсеры FILM.UA Group и Animagrad успешно провели первый международный питчинг проекта «Мавка: Лесная песня» на самом анимационном форуме Европы Cartoon Movie, на котором Украина была представлена впервые. В традиционном для форума анкетировании многие из участников назвали питч «Нимфы» лучшим из 50 проектов. Продюсеры получили обратную связь от крупных игроков анимационного рынка, среди которых The Walt Disney Company (Germany, Switzerland & Austria), Annecy International Animated Film Festival, CANAL +, TF1 International, Super RTL и многие другие компании.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы Украины 2020 года
Мультфильмы на украинском языке
Экранизации пьес
Экранизации произведений Леси Украинки
Русалки
Мультфильмы 2020 года
Полнометражные мультфильмы Украины